L'Amour et la Vie d'une femme (Frauenliebe und -leben), un cycle de poèmes d'Adelbert von Chamisso ;
 L'Amour et la Vie d'une femme, un cycle de lieder de Robert Schumann mettant en musique les poèmes d'Adelbert von Chamisso.